Лига 2 2015/2016 () — 53-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 9 сентября 2015 года и закончился 13 мая 2016 года. В чемпионате приняли участие 15 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2015/16 на сайте rsssf.com 

2015/2016
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2015 году
Спорт в Алжире в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016